Итоговый турнир ATP 2021 года

Турнир впервые был проведен в Турине. Победителем стал немецкий теннисист Александр Зверев, в финале обыгравший Даниила Медведева.

Посев 

  Новак Джокович (Полуфинал)
  Даниил Медведев (Финал)
  Александр Зверев (Титул)
  Стефанос Циципас (Группа, отказ)
  Андрей Рублев (Группа)
  Маттео Берреттини (Группа, отказ)
  Хуберт Хуркач (Группа)
  Каспер Рууд (Полуфинал)

Запасные 

  Кэмерон Норри (Заменил Стефаноса Циципаса, группа)
  Янник Синнер (Заменил Маттео Берреттини, группа)

Ход турнира 

Теннисные турниры в Италии